Maria Cristina de Borbó-Dues Sicílies (Palerm, Regne de les Dues Sicílies 27 d'abril de 1806 - L'Havre, França 2 d'agost de 1878), princesa de les Dues Sicílies, reina consort d'Espanya (1829-1833) i regent d'Espanya (1833-1840).
 Maria Cristina d'Àustria''' o Maria Cristina d'Habsburg-Lorena (Gross-Seelowitz, Imperi Austríac, 1858 - Madrid, 1929), reina consort d'Espanya de 1879-1885 pel seu matrimoni amb Alfons XII i regent de 1885 a 1902 per la minoria d'edat d'Alfons XIII.